Pushing the Senses — п'ятий студійний альбом уельської групи Feeder, який був випущений 31 січня 2005 року.

Композиції 
 Feeling a Moment - 4:08
 Bitter Glass - 4:34
 Tumble and Fall - 4:19
 Tender - 4:14
 Pushing the Senses - 3:28
 Frequency - 3:09
 Morning Life - 4:02
 Pilgrim Soul - 3:44
 Pain on Pain - 4:04
 Dove Grey Sands - 4:37

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Марк Річардсон — ударні

Джерела 
 Pushing the Senses  allmusic
 Pushing the Senses  last.fm

Альбоми Feeder
Музичні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми